Duhnke ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Duhnke (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Marius Duhnke (* 1993), deutscher Fußballspieler